Петер Михалик (; род. 15 сентября 1990, Бойнице) — чешский шахматист, гроссмейстер (2011).

В составе сборной Словакии участник 40-й Олимпиады (2012) в Стамбуле.

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 

Шахматисты Словакии
Шахматисты Чехии